Nissinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anne Nissinen, organiste et pianiste finlandaise
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (1918-1944), pilote de chasse finlandais
 (né en 1959), théologien et professeur finlandais
 (né en 1962), danseur de ballet finlandais
 (1864-1937), homme politique finlandais
 (1883-1966), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois